W Polsce
 Karsk – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Karsk – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard
 Karsk – gromada w powiecie inowrocławskim
 Karsk – gromada w powiecie nowogardzkim

Zobacz też 
 Karskie, Karsko